Суперліга Албанії 2015–2016 — 77-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном всьоме став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі позбавлений 3 очок.
2. Клуб Кукесі візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Албанії з футболу 2015—2016.
3. Клуб Скендербеу рішенням УЄФА відсторонений від участі у єврокубках в сезоні 2016-17.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway 

2015—2016
Албанія
Албанія